ABN AMRO World Tennis Tournament 2020 () — мужской международный профессиональный теннисный турнир, проходящий в Рио-де-Жанейро (Бразилия) на открытых грунтовых кортах. Турнир относится к категории ATP 500 с призовым фондом в размере около 1915 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участника в одиночном разряде и 16 пар.

В 2020 году турнир будет проходит в период с 17 февраля по 23 февраля.

Общая информация 
Чемпионы 2020

Рейтинговые очки

Посев игроков

Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 10 Февраля 2020
Теннисисты, получившие "уайлд-кард":
  Карлос Алькараз 
  Фелипе Мелигени Родригес Алвес 
  Тиагу Зайбот Вилд  
Теннисисты, победившие в квалификации:
  Педро Мартинес 
  Джанлука Магер
  Федерико Кория
  Жоао Домингеш
Теннисисты, счастливые участницы квалификации (LL):
  Федерико Гайо
  Аттила Балаш

Парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 10 Февраля 2020
Теннисные пары, получившие "уайлд-кард":
  Орландо Луц /  Рафаэль Матос
  Фелипе Мелигени Родригес Алвес /  Тьягу Монтейру

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Рио-де-Жанейро
Теннис
Февраль 2020 года
Открытый чемпионат Рио-де-Жанейро по теннису по годам